Abbas I van Perzië, sjah van Perzië (1571-1629)
 Abbas I van Egypte, erfelijke wali (gouverneur) van Egypte en Soedan (1813-1854)